Андреас Сильестрём (; родился 21 июля 1981 года) — шведский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Андреас — один из двух детей Андерса и Даны Сильестрёмов; его сестру зовут Анн-Кристин. Отец семейства трудится в ядерной энергетике, а мать — архитектор.

Швед в теннисе с восьми лет. Между короткой карьерой в юниорском туре и переходом в протур, Андреас учился в США в  и играл за него в теннисной лиге NCAA, где в 2007 году выиграл парный турнир в первом дивизионе. Стиль игры Сильестрема наиболее удачно подходит под быстрые покрытия; швед известен сильной подачей и хорошими действиями у сетки.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Поражения (3)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Швеции